Костноглавите дървесни жаби (Osteocephalus) са род земноводни от семейство Дървесници (Hylidae).

Таксонът е описан за пръв път от австрийския зоолог Франц Щайндахнер през 1862 година.

Видове

Бележки